Bogumiła Umińska (ur. 1961) – regionalistka, historyk
 Bożena Umińska-Keff (ur. 1948) – publicystka, badaczka literatury
 Eugenia Umińska (1910-1980) – skrzypaczka
 Jadwiga Umińska (1900–1983) – malarka
 Stanisława Umińska (1901–1977) – aktorka, zakonnica